Кеннер (Луїзіана) — місто.
 Кінзі Кеннер (, справжнє ім'я Ніколь Д'Анджело (); нар. , Лос-Анджелес) — американська порноактриса і гоу-гоу танцівниця.